Ringen har flere betydninger:

 Ringen (modstandsgruppe) – en dansk illegal organisation under 2. verdenskrig
 Ringen (germanofil organisation) – en dansk kulturel gruppe under 2. verdenskrig
 Ringen (film) – Hitchcock-film
 Ringen (miniserie) – miniserie fra 1996
 Nibelungens Ring – en cyklus af fire episke operaer af Richard Wagner 
 Herskerringen - fra Ringenes Herre og Hobbitten af J.R.R. Tolkien.
 Ringen (dokumentarfilm) – dansk portrætfilm fra 2006 instrueret af Judith Lansade. Om Kasper Bech Holten opsætning af Ringen
 Ringen (skulptur) – skulptur i Hjørring af Claes Hakes